Handy-Games — компанія, яка спеціалізується на розробці відеоігор для мобільних пристроїв, заснована 2000 року. Головний офіс компанії розташований у Гібельштадті, Німеччина. З 2018 року компанія була придбана THQ Nordic.

Історія 
Компанія була заснована 25 квітня 2000 року братами Маркусом та Крістофером Кассулке, а також Удо Бавсувейном.

9 липня 2018 року компанією THQ Nordic було оголошено про придбання HandyGames та усією інтелектуальної власності підприємства. Придбання обійшлося без звільнень та змін основного складу команди з боку нового власника.

Розроблені відеоігри 

 Clouds & Sheep
 Farm Invasion USA
 Devils and Demons
 Aces of Luftwaffe

Примітки

Посилання 
   

Розробники відеоігор Німеччини
Підприємства Баварії
Підприємства, засновані 2000
Розробники відеоігор